Tennes (mythologie), een mythologisch figuur;
Tennes (Sidon), een koning van Sidon.